Dit is een lijst van planetoïden 17301-17400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (17301) - || 4609 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17302) - || 4610 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17303) - || 4629 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17304) - || 4637 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17305) Caniff || 4652 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17306) - || 4865 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17307) - || 4895 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17308) - || 6079 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17309) - || 6528 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17310) - || 6574 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17311) - || 6584 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17312) - || 7622 P-L || 22 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17313) - || 9542 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17314) Aisakos || 1024 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17315) - || 1089 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17316) - || 1198 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17317) - || 1208 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17318) - || 2091 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17319) - || 3078 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17320) - || 3182 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17321) - || 3188 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17322) - || 3274 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17323) - || 3284 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17324) - || 3292 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17325) - || 3300 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17326) - || 4023 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17327) - || 4155 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17328) - || 1176 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17329) - || 1277 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17330) - || 1358 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17331) - || 2056 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17332) - || 2120 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17333) - || 2174 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17334) - || 2275 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17335) - || 2281 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17336) - || 3193 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17337) - || 3198 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17338) - || 3212 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17339) - || 4060 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17340) - || 4096 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17341) - || 4120 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17342) - || 5185 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17343) - || 1111 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17344) - || 1120 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17345) - || 2216 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17346) - || 2395 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17347) - || 3449 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17348) - || 4166 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17349) - || 4353 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17350) - || 1968 OJ || 18 juli 1968 || C. Torres, S. Cofre
|-
| (17351) Pheidippos || 1973 SV || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17352) - || 1975 SG1|| 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (17353) - || 1975 TE || 10 oktober 1975 || H. L. Giclas
|-
| (17354) Matrosov || 1977 EU1|| 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (17355) - || 1978 NK || 10 juli 1978 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| (17356) Vityazev || 1978 PG4|| 9 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (17357) Lucataliano || 1978 QH3|| 23 augustus 1978 || G. DeSanctis, V. Zappalà
|-
| (17358) Lozino-Lozinskij || 1978 SU4|| 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (17359) - || 1978 UP4|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (17360) - || 1978 UX5|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (17361) - || 1978 UF7|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (17362) - || 1978 UT7|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (17363) - || 1978 VF3|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (17364) - || 1978 VR10|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (17365) - || 1978 VF11|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (17366) - || 1979 OV4|| 24 juli 1979 || S. J. Bus
|-
| (17367) - || 1979 OU11|| 26 juli 1979 || S. J. Bus
|-
| (17368) Korn || 1979 QV1|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (17369) Eremeeva || 1979 QR2|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (17370) - || 1980 CJ || 13 februari 1980 || Harvard Observatory
|-
| (17371) - || 1981 DT || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (17372) - || 1981 DV || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (17373) - || 1981 EQ3|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17374) - || 1981 EF4|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17375) - || 1981 EJ4|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17376) - || 1981 EQ4|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17377) - || 1981 EF5|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17378) - || 1981 EM5|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17379) - || 1981 ED8|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17380) - || 1981 EB10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17381) - || 1981 EC11|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17382) - || 1981 EH11|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17383) - || 1981 EE12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17384) - || 1981 EM12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17385) - || 1981 EU13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17386) - || 1981 EA23|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17387) - || 1981 EV23|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17388) - || 1981 EZ24|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17389) - || 1981 EN30|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17390) - || 1981 EZ37|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17391) - || 1981 EK39|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17392) - || 1981 EY40|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17393) - || 1981 EA41|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17394) - || 1981 ER42|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17395) - || 1981 EA44|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17396) - || 1981 EK45|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17397) - || 1981 EF48|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (17398) - || 1982 UR2|| 20 oktober 1982 || G. Aldering
|-
| (17399) Andysanto || 1983 RL || 6 september 1983 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (17400) - || 1985 PL1|| 13 augustus 1985 || Oak Ridge Observatory|}

Planetoïdenlijsten